Púrpura o porpra (color)
 Púrpura (medicina), lesions vermelles o morades en la pell